Tom i Jerry () – amerykański serial animowany stworzony przez Williama Hannę i Josepha Barberę opowiadający o konflikcie kota imieniem Tom i myszy imieniem Jerry. Większość odcinków przedstawia próby schwytania Jerry’ego przez Toma.

Bohaterowie

Główni 
 Tom – szaroniebieski, zarozumiały kot. Wszelkimi sposobami chce złapać Jerry’ego. Mimo że stara się ze wszystkich sił, rzadko mu się to udaje (i jedynie na krótki czas). Zawsze, gdy próbuje go złapać, wpada w problemy, lecz w ogóle się tym nie przejmuje. Czasami jednoczy siły z Jerrym, gdy im obu grozi niebezpieczeństwo. Czasami również – w wyniku wyrzutów sumienia – stara się go wyciągnąć z kłopotów. Z wyjątkiem ciągłych gonitw za Jerrym lubi spać, jeść i podrywać ładne kotki.
 Jerry – mysz, która życie spędza ucieczką przed Tomem. Prawie zawsze udaje mu się uciec do dziury. Za każdym razem robi Tomowi na złość. W ogóle jednak nie przydarza mu się nic złego. Gdy akcja bajki rozgrywa się w Paryżu, Jerry staje się kapitanem „Myszkieterów” (parodia muszkieterów).

Poboczni 
 Spike – pies, często skonfliktowany z Tomem. Na początku mieszkał w domu, jednak został wyrzucony w odcinku „Kłopoty z psem” za zrobienie bałaganu. W niektórych odcinkach pomaga Jerry’emu. Jest największym wrogiem Toma, który woli go omijać szerokim łukiem, jednak, gdy Spike jest bezbronny, Tom nierzadko mu dokucza.
 Tyke – szczeniak, syn Spike’a. Jest silnie związany emocjonalnie z ojcem, który często rusza mu na ratunek.
 Mamcia Dwa Buty (lata 1940-1958) – stara, otyła czarnoskóra gosposia, przez którą Tom często zostaje wyrzucany z domu za wyrządzanie w nim szkód. Prawie nigdy nie widać jej twarzy.
 Butch – czarny kot. W większości odcinków jest rywalem Toma, ale w niektórych przyjacielem. Często rywalizuje z nim o względy białej kotki Toodles i zawsze wygrywa. W większości odcinków jest bezpańskim kotem.
 Koty z sąsiedztwa – znajomi Toma.
 Toodles – biała kotka, w której podkochują się Tom i Butch. W pierwszych odcinkach jest po prostu miła i spokojna, później okazuje się również szalona.
 Pecos – wujek Jerry’ego, pochodzący z Teksasu. Jest bardzo dobrym kowbojem i nie boi się Toma. Prawie nigdy nie widać jego oczu, zasłoniętych przez kapelusz, ani ust, bo nosi wąsy. Postać popularna w starych filmach.
 Nibbles (później znany jako Tuffy, ale w Polsce dzięki kasecie VHS „Tom i Jerry – Najsłynniejsze potyczki”, bo w odcinku „Mała sierotka” okazało się, że według dubbingu nazywa się „Kąseczek”) – szara mysia sierota płci męskiej, którą przygarnął Jerry. Nosi pieluchę i jest ciągle głodny. Często psuje Jerry'emu plany.
 Kwaczek – kaczorek, najczęstsza, obok Jerry’ego, ofiara Toma, którą Tom chce zjeść. W większości odcinków przyjaźni się z Jerrym.
 Joan i George (lata 1940-1958) – właściciele Toma. Są dobrym małżeństwem.
 Dziecko – nieznany z imienia syn Joan i George’a. Bardzo lubi uciekać, gdy jego opiekunka rozmawia przez telefon.
 Jeannie – opiekunka do dzieci. Najczęściej się opiekuje synem Joan i George’a. Jest nieodpowiedzialna, gdyż zawsze w czasie opieki rozmawia przez telefon (nigdy nie wiadomo z kim rozmawia) i przeważnie nie zauważa braku dziecka.
 Clint Clobber (lata 1961-1962) – gruby, łysy właściciel Toma. Jest cholerykiem, ma wybuchowy temperament, przez co bardzo często krzywdzi Toma.

Historia

Era Hanny i Barbery (1940-1958) 
Produkcja pochodzi z wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer i została wymyślona przez dwóch twórców: William Hanna i Joseph Barbera. Po odrzuceniu pomysłu na film o psie i lisie stworzyli postacie kota i myszy. Pierwszy odcinek nosił tytuł Eksmisja i miał premierę 10 lutego 1940 r. Tom miał mieć na imię Jasper i miał być wyliniały, a z kolei Jerry miał nosić imię Jinx, miał być chudszy i nie tak sympatyczny jak potem. Krótkometrażowe filmy zostały docenione przez Akademię Filmową. W roku 1958 twórcy rozwiązali umowę z MGM.

Era Gene Deitch (1961-1962) 
W roku 1961 MGM podjął decyzję o nakręceniu nowych odcinków Toma i Jerry’ego. Tym razem reżyserem animacji był Gene Deitch, a producentem William L. Snyder. Animacja i muzyka była podobna do niektórych seriali animowanych z krajów byłego Bloku Wschodniego. Doszła też nowa postać, czyli Clint Clobber, gruby właściciel Toma. Przez dwa lata nakręcono 13 nowych filmów z bohaterami.

Era Chucka Jonesa (1963-1967) 
Po wygaśnięciu kontraktu wytwórnia zwróciła się do amerykańskiego reżysera Chucka Jonesa, który pracował w Warner Bros. Był znany z takich kreskówek jak np. Struś Pędziwiatr i umieszczanego weń czarnego humoru. Jones posiadał też własne studio animacji, Sib Tower 12 Productions, ze swoim partnerem Lesem Goldmanem. Razem zrobili 34 odcinki, które nie cieszyły się taką popularnością jak produkcje Hanny i Barbery.

Odcinek specjalny (2005) 
Ostatni zrealizowany odcinek kreskówki został wyreżyserowany głównie przez jednego z dawnych twórców – Josepha Barberę (William Hanna zmarł w 2001 roku, w wieku 90 lat). Grafika była typowa dla współczesnych seriali animowanych. Warto dodać, że była to ostatnia produkcja tego twórcy.

Premiery w Polsce 
 Lektor:
 TVP1 – 12 maja 1992 roku
 Dubbing:
 Canal+ – 1 kwietnia 1995 roku (w ramach programu Diabelski Młyn)
 Cartoon Network – 7 kwietnia 1999 roku
 TVP2 – 23 września 2000 roku
 Boomerang – 5 czerwca 2005 roku
 TV Puls – 12 maja 2010 roku
 TV Puls 2 – 24 października 2014 roku

Spis odcinków

Oscary 
Kreskówki, które otrzymały Oscary:
 Gry wojenne (1943)
 Mysie kłopoty (1944)
 Proszę o ciszę (1945)
 Koncert na cztery łapki (1946)
 Mała sierotka (1948)
 Dwaj myszkieterzy (1951)
 Johann Mouse (1952)

Seriale animowane 
 Tom i Jerry (ang. Tom and Jerry, 1965-1972, kompilacja klasycznych kreskówek Hanny i Barbery)
 Tom i Jerry (ang. The Tom and Jerry Show, 1975-1977)
 Nowe przygody Toma i Jerry’ego (ang. The Tom and Jerry Comedy Show, 1979-1982)
 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego (ang. Tom & Jerry Kids Show, 1990-1994)
 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (ang. Tom & Jerry Tales, 2006-2008)
 Tom i Jerry Show (ang. The Tom & Jerry Show, od 2014)

Filmy pełnometrażowe 
 Tom i Jerry: Wielka ucieczka (ang. Tom & Jerry: The Movie, 1992) – polska premiera: 1993 (kino, stary dubbing), 28 czerwca 2002 (DVD, nowy dubbing)
 Tom i Jerry: Magiczny pierścień (ang. Tom & Jerry: The Magic Ring, 2002) – polska premiera: 10 maja 2002
 Tom i Jerry: Misja na Marsa (ang. Tom and Jerry Blast Off to Mars, 2005) – polska premiera: 13 maja 2005
 Tom i Jerry: Szybcy i kudłaci (ang. Tom and Jerry: Fast and Furry, 2005) – polska premiera: 14 listopada 2005
 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci (ang. Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers, 2006) – polska premiera: 6 listopada 2006
 Tom i Jerry: Dziadek do orzechów (ang. Tom and Jerry: A Nutcracker Tale, 2007) – polska premiera: 16 listopada 2007
 Tom i Jerry i Sherlock Holmes (ang. Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes, 2010) – polska premiera: 27 sierpnia 2010
 Tom i Jerry: Czarnoksiężnik z krainy Oz (ang. Tom and Jerry and the Wizard of Oz, 2011) – polska premiera: 16 września 2011
 Tom i Jerry: Robin Hood i jego Księżna Mysz (ang. Tom and Jerry: Robin Hood and his Merry Mouse, 2012) – polska premiera: 5 października 2012
 Tom i Jerry: Magiczna fasola (ang. Tom and Jerry’s Giant Adventure, 2013) – polska premiera: 8 listopada 2013
 Tom i Jerry: Jak Uratować Smoka (ang. Tom and Jerry: The Lost Dragon, 2014) – premiera: 2014
 Tom i Jerry: Superagenci (ang. Tom and Jerry: Spy Quest, 2015) – premiera: 2015
 Tom i Jerry: Powrót do krainy Oz (ang. Tom and Jerry: Back to Oz, 2016) – polska premiera: 14 września 2016
 Tom i Jerry: Willy Wonka i Fabryka Czekolady (ang. Tom and Jerry: Willy Wonka and the Chocolate Factory) – premiera: 2017

Wydania VHS i DVD w Polsce 
 Tom i Jerry, cz. 1: Wiele hałasu o mysz (1998)
 Tom i Jerry, cz. 2: Kocie smutki (1998)
 Tom i Jerry: Szalone myszki
 Tom i Jerry: Zabawa na całego
 Tom i Jerry: Zaginiona mysz!! (1999)
 Tom i Jerry: Kocie zaloty (1999)
 Tom i Jerry: Najsłynniejsze potyczki (premiera 23 lutego 2001)
 Kolekcja Tom i Jerry: Szalone kreskówki/Najzabawniejsze przygody – 12 płyt DVD zawierających kompletną serię kreskówek z Tomem i Jerrym (1940-1967) – premiera DVD: 14 maja 2004 r. (cz. 1-4), 3 listopada 2004 r. (cz. 5-8)
 Tom i Jerry: Halloween (premiera 22 listopada 2004)
 Tom i Jerry: Świąteczne przygody (premiera 22 listopada 2004)
 Tom i Jerry: Kolekcja (2011)
 Tom i Jerry: Kocie zaloty (2012)
 Tom i Jerry: Brzydkie kaczątko (2012)
 Tom i Jerry: Słodki i słodszy (2012)
 Tom i Jerry: Psoty na koty (2012)
 Tom i Jerry: Dookoła świata (2012)
 Tom i Jerry: Cukierek albo psikus (2012)
 Tom i Jerry: Psikusy na śniegu (2012)
 Tom i Jerry: Pierwsze potyczki (2012)

Wersja polska

Tom i Jerry (oryginalne kreskówki) – wersja lektorska (1992) 
Czytał: Mirosław Skibiński

Tom i Jerry (oryginalne kreskówki) – wersja dubbingowa (1995) 
Wersja polska: Master Film (odc. 45, 60, 65, 76, 86, 95, 97, 108, 110)
Reżyseria:
 Ewa Kania
 Elżbieta Jeżewska
 Małgorzata Boratyńska
 Miriam Aleksandrowicz (kilka odcinków)
Udział wzięli:
 Zbigniew Suszyński – Tom, kuzyn Toma
 Krystyna Kozanecka – Jerry
 Stefan Knothe – Spike (wersja dla Canal+)
 Jacek Bursztynowicz – Spike (wersja dla Warner Bros.)
 Edyta Jungowska – Kaczuszka (wersja dla Canal+)
 Lucyna Malec – Kaczuszka (wersja dla Warner Bros.)
 Małgorzata Puzio-Miękus – Kaczuszka
 Jacek Wolszczak – Nibbles (wersja dla Canal+)
 Elżbieta Bednarek – Nibbles (wersja dla Warner Bros.)
 Teresa Lipowska – pani Toma
 Jolanta Wilk – młoda pani Toma
 Andrzej Precigs – pan Toma (odc. 109)
 Andrzej Arciszewski – wujaszek Pecos
 Robert Czebotar – wujaszek Toma (odc. 45)
 Henryk Łapiński – konduktor Niebiańskiego Ekspresu

Lektorzy:
 Włodzimierz Nowakowski – wersja dla Canal+
 Maciej Gudowski – wersja dla Warner Bros.

Little Runaway 
Wersja polska: Master Film na zlecenie Warner Bros.Udział wziął:
 Marcin Troński – Spiker Radiowy

Tom i Jerry: Wielka ucieczka

Wersja kinowa (1993 rok) 
Wersja polska: Studio Opracowań Filmów w Warszawie

Reżyseria: Miriam Aleksandrowicz

Dialogi: Krystyna Skibińska-Subocz

Dźwięk: Jerzy Januszewski

Montaż: Halina Ryszowiecka

Kierownictwo produkcji: Andrzej Oleksiak

Teksty piosenek: Marcin Sosnowski

Wystąpili:

 Omar Sangare – Tom
 Agata Gawrońska – Jerry
 Anna Kowal – Robin Starling
 Teresa Lipowska – Ciotka Figg
 Ryszard Nawrocki – Lizus
 Andrzej Gawroński – doktor Buziaczek
 Mirosław Wieprzewski – Ferdynand
 Krzysztof Kołbasiuk – Pacek
 Władysław Grzywna – Frankie de Pchła
 Jacek Czyż –
 Kapitan Dzidzio,
 Skrzek
 Ryszard Olesiński –
 wysoki hycel,
 jeden z ulicznych kocurów,
 policjant,
 tragarz
 Jerzy Mazur –
 niski hycel,
 jeden z ulicznych kocurów
 Wojciech Machnicki –
 tata Robin,
 właściciel restauracji
 Jan Kociniak – Droopy
 Dorota Lanton – właścicielka Toma

i inni

Lektor: Tadeusz Borowski

Wersja TVP i DVD (Galapagos Films) 
Wersja polska: Master Film

Reżyseria: Anna Górna

Dialogi: Maria Horodecka

Dźwięk: Aneta Michalczyk-Falana

Montaż: Monika Jabłkowska

Kierownictwo produkcji: Dariusz Falana

Teksty piosenek: Ryszard Skalski

Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak

Wystąpili:

 Józef Mika – Tom
 Jacek Wolszczak – Jerry
 Agnieszka Matynia – Robin Starling (dialogi)
 Magdalena Majchrzak – Robin Starling (śpiew)
 Teresa Lipowska – ciotka Figg
 Ryszard Nawrocki – Lickboot
 Jacek Czyż –
 Kapitan Kiddie,
 buldog
 Andrzej Arciszewski –
 Ferdynand,
 Droopy
 Jerzy Słonka – doktor Applecheek
 Jan Janga-Tomaszewski – Puggsy
 Mieczysław Morański – Frankie
 Leszek Abrahamowicz –
 wysoki hycel,
 ogromny uliczny kocur
 Dariusz Odija –
 niski hycel,
 właściciel restauracji
 January Brunov – tata Robin
 Wojciech Paszkowski – przywódca ulicznych kocurów
 Małgorzata Drozd – właścicielka Toma
 Dariusz Błażejewski – tragarz
 Maniucha Bikont

i inni

Lektor: Janusz Szydłowski

Wersja Warner Bros. (2000 rok) 
Wersja polska: Master Film

Reżyseria: Ewa Kania

Dialogi: Maria Horodecka

Dźwięk: Małgorzata Gil

Montaż: Agnieszka Kołodziejczyk

Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak

Teksty piosenek: Andrzej Brzeski

Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak

Wystąpili:

 Jarosław Boberek – Tom
 Anna Apostolakis – Jerry
 Monika Kwiatkowska – Robin Starling (dialogi)
 Magdalena Husar – Robin Starling (śpiew)
 Stanisława Celińska – ciotka Figg
 Jacek Mikołajczak – Krętacz
 Aleksander Mikołajczak –
 Ferdynand,
 wysoki hycel,
 tragarz
 Marian Opania – doktor Jabłuszko
 Janusz Nowicki – Mopsiu
 Jacek Bończyk –
 Frankie De Pchła,
 jeden z ulicznych kocurów
 Grzegorz Wons – Kapitan Kiddie
 Mieczysław Morański – Skrzek
 Andrzej Arciszewski –
 niski hycel,
 Droopy
 Robert Tondera – tata Robin
 Wojciech Paszkowski – przywódca ulicznych kocurów
 Piotr Gogol – jeden z ulicznych kocurów
 Adam Krylik – jeden z ulicznych kocurów
 January Brunov – policjant
 Ilona Kuśmierska – właścicielka Toma
 Jan Mateusz Nowakowski – właściciel restauracji

i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Tom i Jerry: Magiczny pierścień 
Wersja polska: Master Film
Wystąpili:
 Jarosław Boberek – Tom
 Anna Apostolakis – Jerry
 Jacek Braciak – Czarodziej
 Andrzej Gawroński – Jubiler
 Jacek Bursztynowicz – Butch
 Andrzej Arciszewski – Droopy
 Ryszard Olesiński – Kot
 Mirosława Krajewska – Właścicielka sklepu zoologicznego
 Marek Lewandowski – Spike
 Jan Janga-Tomaszewski – Freddy
 Krystyna Kozanecka – Tuffy
 Łukasz Lewandowski – Joey
 – Chłopiec
 Katarzyna Tatarak – Mama chłopca
 Jacek Mikołajczak – Policjant
Lektor: Maciej Gudowski

Tom i Jerry: Misja na Marsa 
Dystrybucja na terenie Polski: Warner Home Video
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Paanfilm Studio Warszawa
Dialogi i reżyseria: Maciej Kołodyniec
Dźwięk i montaż: Filip Różański
W wersji polskiej wystąpili:
 Marek Frąckowiak
 Iwona Rulewicz
 Zbigniew Suszyński
 Wojciech Paszkowski
 Wojciech Machnicki
 Anna Apostolakis
 Piotr Maciukiewicz
Lektor: Maciej Gudowski

Tom i Jerry: Szybcy i kudłaci 
Wersja polska: Master Film na zlecenie Warner Bros.
Reżyseria: Elżbieta Jeżewska
Dialogi: Dorota Filipek-Załęska
Dźwięk: Urszula Ziarkiewicz-Kuczyńska
Montaż: Agnieszka Kołodziejczyk
Kierownictwo produkcji: Ewa Chmielewska
Wystąpili:
 Jarosław Boberek – Blik Bzyczar
 Zbigniew Suszyński – Bzyk Bliczor
 Marek Obertyn – J.W. Globgibas
 Tomasz Kozłowicz –
 Irving,
 Dave
 Wojciech Machnicki –
 Stedd Brynda,
 strażnik
 Jacek Kopczyński –
 Gorthan, Niszczyciel Światła,
 spiker TV
 Joanna Jędryka – Babunia
 Izabella Bukowska – Mamcia Gol
 Andrzej Gawroński –
 Klauniusz,
 doktor Profesor
 Marcin Sanakiewicz – komputer
 Stefan Knothe – prezes Hollywood
 Anna Apostolakis –
 pani Toma,
 turystka
Lektor: Maciej Gudowski

Tom i Jerry: Kot rezydencjalny 
Wystąpili:
 Adam Bauman
 i Jarosław Boberek
Wersja polska: Master Film na zlecenie Warner Bros.

Reżyseria: Maria Horodecka

Dialogi: Dorota Filipek-Załęska

Dźwięk: Renata Gontarz

Montaż: Agnieszka Kołodziejczyk

Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak

Lektor: Maciej Gudowski

Tom i Jerry: Piraci i kudłaci 
Wersja polska: Master Film na zlecenie Warner Bros.
Reżyseria: Agata Gawrońska-Bauman
Dialogi: Dorota Filipek-Załęska
Dźwięk: Aneta Michalczyk-Falana
Montaż: Jan Graboś
Kierownictwo produkcji: Ewa Chmielewska
Wystąpili:
 Jarosław Boberek
 Anna Apostolakis
 Andrzej Chudy
 Paweł Szczesny
 Andrzej Blumenfeld
 Adam Bauman
 Jan Kulczycki
 Wojciech Szymański
 Krzysztof Zakrzewski
 Mirosław Wieprzewski
 Janusz Wituch
Lektor: Maciej Gudowski

Tom i Jerry: Dziadek do orzechów 
Wersja polska: Master Film na zlecenie Warner Bros.
Reżyseria: Agata Gawrońska-Bauman
Dialogi: Agnieszka Farkowska
Dźwięk: Elżbieta Mikuś
Montaż: Gabriela Turant-Wiśniewska
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kołodziejczyk
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol
Wystąpili:
 Anna Apostolakis
 Jarosław Boberek
 Włodzimierz Press
 Magdalena Krylik
 Andrzej Chudy
 Jarosław Domin
 Mieczysław Morański
 Paweł Szczesny
 Joanna Pach
Lektor: Paweł Bukrewicz

Tom i Jerry i Sherlock Holmes 
Dystrybucja na terenie Polski: Galapagos Films
Wersja polska: Dubbfilm
Reżyseria: Dobrosława Bałazy
Dialogi: Kamila Klimas-Przybysz
Dźwięk i montaż: Izabela Waśkiewicz
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Teksty piosenek: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol
Wystąpili:
 Andrzej Ferenc – Sherlock Holmes
 Jerzy Słonka – Dr Watson
 Piotr Kozłowski – Profesor Moriarity
 Katarzyna Łaska – Red
 Marek Lewandowski – Spike
 Jacek Bursztynowicz – Butch
 Andrzej Arciszewski – Droopy
 Jarosław Domin – Tuffy
 Wojciech Machnicki
 Mikołaj Klimek
 Klaudiusz Kaufmann
 Hanna Kinder-Kiss
 Beata Łuczak
 Cezary Nowak
 Marek Bocianiak
Lektor: Paweł Bukrewicz

Tom i Jerry: Czarnoksiężnik z krainy Oz 
Dystrybucja na terenie Polski: Galapagos Films
Wersja polska: Dubbfilm
Reżyseria: Dobrosława Bałazy
Dialogi: Kamila Klimas-Przybysz
Teksty piosenek: Michał Wojnarowski
Dźwięk i montaż: Renata Gontarz
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Wystąpili:
 Aleksandra Rojewska
 Lucyna Malec
 Hanna Kinder-Kiss
 Janusz Wituch
 Mirosław Wieprzewski
 Leszek Zduń
 Waldemar Barwiński
 Andrzej Arciszewski
 Jacek Bursztynowicz
 Jolanta Wołłejko
 Elżbieta Kijowska
 Jan Kulczycki
 Jacek Król
 Kinga Tabor
 Paweł Szczęsny
 Maciej Szary
Lektor: Paweł Bukrewicz

Tom i Jerry: Robin Hood i jego Księżna Mysz 
Dystrybucja na terenie Polski: Galapagos Films
Wersja polska: Studio M.R. Sound
Reżyseria: Dobrosława Bałazy
Dialogi: Kamila Klimas-Przybysz
Dźwięk i montaż: Krzysztof Podolski
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Kierownictwo produkcji: Marzena Wiśniewska
Wystąpili:
 Janusz Kruciński
 Katarzyna Łaska
 Mirosław Zbrojewicz
 Wojciech Brzeziński
 Marek Lewandowski
 Jan Kulczycki
 Janusz Wituch
 Paweł Szczesny
 Andrzej Arciszewski
 Piotr Deszkiewicz
 Mikołaj Klimek
Piosenki z tekstem Andrzeja Brzeskiego śpiewali: Krzysztof Pietrzak i Adam Krylik

Lektor: Tomasz Marzecki

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy o Tomie i Jerrym
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Postacie z filmów animowanych
Seriale telewizyjne emitowane od 1940